Ohmann ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Ohmann (1863–1944), deutsche Journalistin
 Erich Ohmann (1932–2020), deutscher Botaniker
 Friedrich Ohmann (1858–1927), österreichischer Architekt
 Heinrich Ohmann (1890–nach 1932), deutscher Unternehmer und Politiker (DVP)
 Marcel Ohmann (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Richard Ohmann (1850–1910), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Oehmann
 Oman (Begriffsklärung)